O’Connor steht für:

 O’Connor, Familienname

geographische Objekte:
 O’Connor (Australian Capital Territory), Stadtteil von Canberra, Australian Capital Territory, Australien
 O’Connor Island, Insel der Windmill-Inseln, Antarktis
 O’Connor-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 O’Connor Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Provinz Burnet O’Connor, Provinz in Bolivien

Siehe auch:
 O’Connors Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 O’Conor